Bedford kan have flere betydninger:

 Bedford, Bedfordshire, England
 Borough of Bedford
 Bedford Vehicles - bilproducent
 Bedford (Indiana), USA
 Bedford (Greater Manchester), England
 Bedford-Stuyvesant, New York, USA